Mariusz Lewandowski (Legnica, 1979. május 18. –) lengyel válogatott labdarúgó, edző, 2022 óta a Radomiak vezetőedzője.

Pályafutása

Statisztika

Sikerei, díjai
Sahtar Doneck
Ukrán bajnok (4): 2002, 2005, 2006, 2008
Ukrán kupagyőztes (3): 2002, 2004, 2008
Ukrán szuperkupa-győztes (3): 2005, 2008, 2010
UEFA-kupa győztes (1): 2008–09

Fordítás

1979-ben született személyek
Lengyel labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
A Zagłębie Lubin labdarúgói
A Dyskobolia Grodzisk labdarúgói
A Sahtar Doneck labdarúgói
A Szevasztopol labdarúgói
Élő személyek